Karim (en arabe : كريم) est un nom propre masculin d'origine arabe signifiant « noble », « généreux », « digne ». 

Il est employé comme prénom et comme patronyme.

C'est un synonyme de Nabil ou Cherif.

Il est aussi un des noms d'Allah dans la religion islamique sans lui être exclusif.

Interprétation ésotérique 
Le nom Karim (كريم) est composé de quatre lettres de l'alphabet arabe.

 Le Kāf (ك), la vingt-deuxième lettre de l'alphabet arabe, qui signifie la paume de la main (كف) . La paume de la main évoque le contenant, qui reçoit et/ou qui donne.
 Le Rā (ر), la dixième lettre de l'alphabet arabe, qui signifie « voir » ou « avoir vu » (راء).
 Le Yā (ي), la vingt-huitième, qui est utilisé dans la langue arabe pour mettre en évidence l'action de faire (exemple : pour mettre en évidence le fait que quelqu'un voit, ou regarde, on emploie le verbe "voir" qui se dit "Ra'" (راء) en rajoutant un Ya devant : "Yara'" (يراء). Le Ya a aussi pour traduction "Oh" (Exemple : Oh, vous les croyants).
 Le Mīm (م), la vingt-quatrième lettre de l'alphabet arabe, qui signifie « les eaux » dans les langues sémitiques.

Prénom 
 
 Allah al Karim, un des noms (attributs) de Dieu en arabe dans le Coran

Patronyme 

 Jawed Karim, un des trois fondateurs de YouTube, américain d'origine banglado-allemande ;
 Mahmoud Karim, joueur de squash égyptien ;
 Mohammed Abdul Karim, secrétaire de la reine Victoria, connu pour avoir été sujet à une considération particulière de la souveraine au cours des quinze dernières années de son règne ;
 Nelly Karim, actrice égyptienne ;
Youssra Karim, athlète marocaine.

Pseudonyme 

 Paule Urbain, actrice belge.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom
Patronyme arabe
Prénom arabe
Prénom masculin